Михаил Николаевич Сажин (11 [23] февраля 1899, Бикбарда, Пермская губерния — 30 апреля 1971 года, Воронеж, Коминтерновское кладбище) — советский военачальник, полковник (1942).

Биография 
Михаил Сажин родился  года в посёлке Бикбарда (Бикбардинский завод) Аряжской волости Осинского уезда Пермской губернии, ныне село Бикбарда — административный центр Бикбардинского сельского поселения  Пермского края). Русский.

До службы в армии Сажин работал почтальоном в городе Красноуфимске.

Военная служба

Гражданская война 
15 июня 1918 года добровольно вступил в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и был зачислен во 2-й Красноуфимский полк 30-й стрелковой дивизии 3-й армии. В его составе воевал на Восточном фронте против войск адмирала А. В. Колчака, участвовал в боях на красноуфимском и кунгурском направлениях, в районах Сылвинского, Сергинского и Бисертского заводов.

С 1918 года член РКП(б).

В начале декабря 1918 года направлен на Вятские советские пехотные курсы комсостава РККА. Будучи курсантом, сражался с колчаковскими войсками в районе села Вятские Поляны. Окончил курсы 01.09.1917.

По окончании курсов в конце ноября 1919 года был назначен командиром взвода 1-го армейского запасного полка 3-й армии в городе Екатеринбурге. С января 1920 года командовал стрелковой ротой в 4-м полку Продовольственной дивизии войск ВОХР в городе Челябинске. В сентябре рота была передана в 207-й стрелковый полк ВНУС и убыла на станции  Лебяжье Омской железной дороги, а через месяц в 206-й стрелковый полк ВОХР в город Курган. С 9 февраля по 15 июня 1921 года этот полк принимал участие в подавлении Западно-Сибирского (Ишимского) восстания.

В июле 1921 года Сажин убыл с полком в Северо-Кавказский военный округ на пополнение Дагестанской бригады в город Буйнакск. По прибытии на новое место службы он был назначен командиром роты 1-го стрелкового полка. В ноябре рота была передислоцирована в крепость Гуниб.

Межвоенные годы 
В марте 1922 года Сажин откомандирован в распоряжение УрВО, где назначен командиром роты 171-го Челябинского стрелкового полка.

С 1 ноября 1922 года по 21 июля 1923 года находился на учёбе в 5-й военной школе физического образования в городе Томске.

После завершения обучения назначен командиром взвода в 85-й Акмолинский стрелковый полк 29-й стрелковой дивизии в городе Петропавловске. В октябре 1923 года откомандирован в город Омск на формирование 12-й стрелковой дивизии, где был назначен в 35-й Татарский стрелковый полк, дислоцировавшийся на станции Татарская и Калачинская. В этом полку проходил службу командиром взвода и помощника командира батальона. В ноябре 1926 года переведен командиром роты в 6-й резервный территориальный полк в городе Томске. В январе 1928 года вернулся в 12-ю стрелковую дивизию на должность инструктора физической подготовки.

С апреля 1931 года последовательно занимал должность военного комиссара сначала в Баевском, с января 1932 года — в Каменском, с апреля — в Красноярском, а с июля 1935 года — в Томском районных военных комиссариатах. С июля 1939 года исполнял должность помощника начальника и начальника 3-го отдела штаба СибВО.

С декабря 1939 года по июнь 1940 года находился на курсах «Выстрел» в городе Солнечногорске, после которых был назначен начальником штаба 693-го стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии в городе Татарске. С марта 1941 года подполковник  Сажин командовал 709-м стрелковым полком в городе Омске.

Великая Отечественная война 
В июле 1941 года 178-я стрелковая дивизия  была переброшена на Западный фронт, где вошла в состав 22-й армии и участвовала в Смоленском сражении, затем в Вяземской оборонительной операции. В ноябре Сажин был отстранен от должности и находился в резерве армии. В декабре назначен командиром 653-го стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии этой же армии Калининского фронта в составе которого принимал участие в Калининской оборонительной операции, обороне рубежа юго-западнее Ржева, и в битве за Ржев.

С 25 марта 1942 года командовал 146-й курсантской бригадой в городе Орехово-Зуево, а в начале мая был назначен комендантом 171-го УРа (Гороховецкие лагеря). С августа 1942 года Сажин — заместитель командира 231-й стрелковой дивизии в составе 24-й армии Донского фронта.

В конце ноября 1942 года направлен на учебу в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова, после которой с мая 1943 года состоял в резерве ГУК НКО, затем Военного совета 1-го Украинского фронта. С начала января 1944 года полковник Сажин — заместитель командира 232-й стрелковой дивизии, которая в составе 51-го стрелкового корпуса 40-й армии 1-го Украинского фронта участвовала в Житомирско-Бердичевской и Корсунь-Шевченковской наступательных операциях. После завершения последней 22 февраля 1944 года армия вошла в состав 2-го Украинского фронта, а Сажин в начале марта вступил в должность заместителя командира 38-й стрелковой дивизии. Дивизия принимала участие в Уманско-Ботошанской и Ясско-Кишиневской наступательных операциях. В октябре ее части участвовали в Дебреценской наступательной операции. В период подготовки и в ходе этой операции с 5 по 21 сентября и с 9 октября по 13 ноября полковник Сажин исполнял должность командира этой дивизии. В начале декабря 1944 года  был назначен врид командира 133-й стрелковой дивизии, которая в составе 40-й армии 2-го Украинского фронта принимала участие в Будапештской, Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях.

За время войны комдиву Сажину была шесть раз персонально объявлена благодарность в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
С конца июня 1945 года  состоял в резерве Военного совета ЦГВ в Австрии в городе Бадене. В сентябре был назначен военным комиссаром Вологодского областного военного комиссариата. С сентября 1951 года исполнял должность заместителя начальника штаба Воронежского ВО по организационно-мобилизационным вопросам, с января 1956 года был начальником организационно-мобилизационного управления — заместителем начальника штаба округа. В ноябре 1956 года полковник  Сажин уволен в отставку.

Умер 30 апреля 1971 года в Воронеже.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945)
 три ордена Красного Знамени (19.04.1944, 03.11.1944, 20.06.1949)
 два ордена Богдана Хмельницкого II степени (13.09.1944, 28.04.1945)
 медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Сталинграда» (1943)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (02.11.1945)
 «За взятие Будапешта» (1945)
 «За освобождение Праги» (1945)
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен М. Н. Сажин.
 За овладение штурмом городами Сату-Маре и Карей — важными опорными пунктами обороны противника в Северной Трансильвании. 25 октября 1944 года, № 204.
 За овладение штурмом крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника городом Мишкольц – важнейшим центром военного производства Венгрии, снабжающим немецкие и венгерские армии. 3 декабря 1944 года, № 216.
 За овладение на территории Чехословакии городами Рожнява и Йелшава — важными опорными пунктами обороны противника. 24 января 1945 года, № 249.
 За овладение городом и важным железнодорожным узлом Зволен — сильным опорным пунктом обороны гитлеровцев на реке Грон. 14 марта 1945 года, № 301.
 За овладение городом и важным узлом дорог Мадьяровар и городом и железнодорожной станцией Кремница — сильным опорным пунктом обороны гитлеровцев на южных склонах хребта Велькафатра. 3 апреля 1945 года, № 329.
 За овладение городами и важными железнодорожными узлами Малацки и Брук, а также городами Прьевидза и Бановце — сильными опорными пунктами обороны противника в полосе Карпат. 5 апреля 1945 года, № 331.

Примечания

Ссылки 
 «Память Народа» — информационный проект
 133-я стрелковая дивизия (2 формирование)

Литература 
 
 
 

Персоналии:Красноуфимск
Участники Гражданской войны в России (красные)
Большевики
Члены КПСС
Выпускники вузов Кирова
Выпускники вузов Томска
Персоналии:Баевский район
Персоналии:Каменский район (Алтайский край)
Персоналии:Красноярск
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники битвы за Москву
Участники Ржевской битвы
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Персоналии:Вологда
Персоналии:Воронеж